Jacek Najder (ur. 1960) – polski dyplomata, podsekretarz stanu w MSZ
 Jacek Najder (ur. 1978) – polski przedsiębiorca, poseł na Sejm